Beugnies est un nom propre belge et français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alphonse Beugnies (1922-1988), minéralogiste belge
 Didier Beugnies (1961-), joueur puis entraîneur de football belge ;
  (1987-), footballeur belge ;
 John Beugnies (1967-), homme politique belge ;
 Pauline Beugnies (1982-), journaliste, photographe et auteure belge de web-documentaire.

Toponyme 

 Beugnies, commune française du département du Nord en région Hauts-de-France.

Patronyme belge
Patronyme français